Oscar Larroca ist der Name folgender Personen:

 Oscar Larroca (Tangosänger) (1922–1976), argentinischer Tangosänger
 Oscar Larroca (Künstler) (* 1962), uruguayischer Künstler